Gea je lahko:
 Gaja, grška boginja Zemlje
 Gea, poljudoznanstvena revija
 Gea, simfonična skladba slovenskega skladatelja Vitje Avsca
 Gea College, slovenska ustanova za izobraževanje podjetnikov
 Gea d.d., slovensko oljarsko podjetje